O Yankee Foot-Ball Club foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Salvador. Foi fundado pelos irmãos Aroldo Maia Bittencourt  e Alexandre Maia Bittencourt Filho em no sábado, do dia 3 de Outubro de 1914.
Suas cores eram verde, preto e branco.

História 
Um dos clubes que surgiu e desapareceu rapidamente no futebol da Bahia foi o Yankee. Seus dirigentes foram os responsáveis pelo primeiro contrato profissional na época, quando trouxeram o treinador uruguaio Humberto Cabelli. No entanto, por serem contrários ao profissionalismo, resolveram acabar com a equipe. Participou pela primeira vez do Campeonato Baiano de Futebol da 1ª Divisão em 1920 terminando na 8ª colocação entre 12 clubes.

Disputou o Campeonato Bahiano de Futebol de 1921.

No ano seguinte terminou na 10ª colocação entre 12 clubes sendo rebaixado à Segunda Divisão, competição a qual disputou em 1922 sagrando-se vice-campeão ao perder o título para o Auto Bahia Futebol Clube. Em 1923 sagrou-se campeão ao vencer a Segunda Divisão, em seu retorno a elite no ano seguinte terminou na 6ª colocação entre nove clubes. De 1925 a 1927 terminou a competição sempre na última colocação, porém sem sofrer rebaixamento. Em 1928 terminou em penúltimo, retornou a 1ª Divisão apenas em 1937 quando foi último colocado e rebaixado pela última vez.

Títulos 

Clubes de futebol de Salvador
Clubes de futebol fundados em 1914
Fundações na Bahia em 1914